Islandsk har flere betydninger:
 Islandsk (sprog) – et sprog.
 Islandsk – om en person, dyr eller genstand fra Island.
 Islændinge – et folkeslag primært bosiddende på Island.
 Islandsk hest – en hesterace.